Le tournoi de tennis du New Jersey est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1982, classée en catégorie Masters, se dispute à East Rutherford du 13 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Chris Evert, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Navrátilová et Pam Shriver.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du New Jersey
 Saison 1982 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1982
New Jersey
Tennis aux États-Unis en 1982
Événement sportif à East Rutherford
Tennis en décembre 1982